Franciaország
Saint-Étienne-du-Bois, település Ain megyében
Saint-Étienne-du-Bois, település Vendée megyében